Neón puede referirse a:

 El elemento químico neón  (10Ne).

 Al pez tetra neón.
 Un tipo de lámpara que usa el gas neón.
 El modelo de automóvil Chrysler Neon.
 La agrupación musical mexicana Neón.
 La antigua ciudad griega de Fócide llamada Neón.